Бойко Іван Васильович (24 квітня 1950) — народний депутат України 1-го скликання.
 Бойко Іван Григорович (8 лютого 1956) — народний депутат України 1-го скликання.
 Бойко Іван Дмитрович (12 квітня 1941—?) — перший секретар Тернопільського обкому КПУ на момент відновлення Незалежності України
 Бойко Іван Захарович (2 листопада 1908 — 25 квітня 1970) — український бібліограф, письменник.
 Бойко Іван Федорович (24 листопада 1845—?) — небіж Тараса Шевченка, син його рідної сестри Ярини Григорівни Бойко.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок